Sashalee Forbes (Jamaica, 10 de mayo de 1996) es una atleta jamaicana, especialista en carreras de velocidad, subcampeona olímpica en Río 2016medallista de bronce mundial en 2017 en relevo 4 × 100 m.

Carrera deportiva

En las Olimpiadas de Río 2016 gana la plata en relevos 4 x 100 m, tras las estadounidenses y por delante de las británicas.

En el Mundial de Londres 2017 gana la medalla de bronce en los relevos 4 x 100 m, tras las estadounidenses (oro) y las británicas (plata), y siendo sus compañeras de equipo: Natasha Morrison, Simone Facey y Jura Levy.

Referencias

Atletas de Jamaica